Molekulska formula -{C40H56O}- se može odnositi na:

 Kriptoksantin
 Mutatohrom
 Rubiksantin